Сельское поселение Липовское — сельское поселение в составе Кирилловского района Вологодской области. Центр — село Вогнема.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в состав сельского поселения вошёл Липовский сельсовет.

По данным переписи 2010 года население — 1115 человек.

География 
Расположено на западе района. Граничит:
 на востоке с Коварзинским и Ферапонтовским сельскими поселениями,
 на юге с городским поселением Кириллов и Горицким сельским поселением,
 на западе с рекой Шексной (на другом берегу Глушковское сельское поселение Белозерского района) и Белым озером.
 на севере с Липиноборским сельским поселением Вашкинского района.

История 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку в состав Липовского сельсовета входили 28 населённых пунктов, центром сельсовета была деревня Пеньково.

22 ноября 2000 года центр сельсовета был перенесён в село Вогнема. В тот же день в сельсовете была зарегистрирована новая деревня Тимонино.

1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» создано Липовское сельское поселение, в которое вошёл Липовский сельсовет.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 28 населённых пунктов, в том числе
23 деревни,
3 местечка,
1 посёлок,
1 село.

 Упразднённые населённые пункты

27 февраля 2021 года упразднена деревня Степановская.

Экономика 
На территории сельского поселения расположены:
 Вогнемская нефтебаза — с. Вогнема.
 Психоневрологические интернаты — м. Стародевичье и м. Пустынь.
 Паромная переправа через Шексну.
 Библиотека, клуб, школа, почтовое отделение — с. Вогнема.
 Детский сад — п. Косино.

Церкви 
На территории современного местечка Пустынь расположена Нило-Сорская пустынь, основанная в XV веке. В частично перестроенных помещениях пустыни функционирует психоневрологический интернат.

В Вогнеме в 1818 году «усердием бывшего прихожанина флота капитан-лейтенанта Павла Афанасиева Игнатьева с помощью прочих прихожан» была построена каменная церковь Рождества Богородицы с колокольней.
Церковь является действующей.

К Вогнемской церкви была приписана деревянная церковь в честь Положения ризы Пресвятой Богородицы, построенная в 1485 году в деревне Бородава. При строительстве Волго-Балтийской водной системы село Бородава попало в зону затопления, церковь была перенесена на территорию Кирилло-Белозерского музея. Иконостас церкви был вывезен в музей Андрея Рублёва, со временем все 19 икон вернулись в Кириллов. На сегодняшний день церковь является самым старым точно датированным сохранившимся памятником русского деревянного зодчества.

В 1822 году была построена каменная Соровская Вознесенская церковь с колокольней. Она расположена на территории современного местечка Кнутово. В 1938 году церковь была переоборудована под клуб.

География

Климат 
В окрестностях Вогнемы умеренно континентальный климат лесной зоны с умеренно-тёплым, увлажнённым коротким летом, продолжительно холодной зимой, сырой осенью и неустойчивым режимом погоды.

Среднегодовое количество атмосферных осадков 667,6 мм в год, испарение — 350—400 мм в год, более 55 % количества осадков выпадает в течение вегетационного периода. В зимнее время осадки выпадают в виде снега. Мощность снегового покрова достигает 60 см. Осенью, зимой и весной осадки выпадают в виде обложных, нередко длительных дождей или снегопадов. Наиболее мощны ливни в летний период. Среднегодовая относительная влажность — 79 %. Средняя скорость ветра 3,9 м/сек.

Ветры разной силы, от полного штиля до шторма. Преобладающие направления — западное и юго-западное. Осенью и зимой особенно часты циклоны.

Средняя годовая температура воздуха +3,1 °C; продолжительность вегетационного периода (с начала мая до конца сентября) 150 дней.

Рельеф 
Территория является частью Белозерско-Кирилловской гряды. Рельеф холмисто-моренный. Холмы и гряды окружены лощинами, образующими впадины, занятые озёрами или болотами. Максимальная высота — 170 м над уровнем моря — достигается в окрестности д. Степановская.

Гидрогеография 
Реки в регионе относятся к бассейну Волги. Основные реки: Шексна, Бородава (левый приток Шексны), Сора (левый приток Бородавы). Питание рек и озёр происходит в основном за счёт осадков, а также грунтовых вод.

Долина Шексны чрезвычайно ровная, она расширяется в межгрядовых понижениях и сужается в местах пересечения Белозерско-Кирилловских гряд. Около Вогнемы долина сужена. Пойма выражена слабо, прирусловая часть ровная, со слабо выраженным береговым валом. В стороны от прирусловой поймы тянется полоса заболоченных лесов и разнотравных низинных лугов. Ледовый покров на реке держится около 160 дней. Река замерзает обычно в конце октября или начале ноября, через 10-15 дней после понижения среднесуточной температуры ниже 0 °C. Ледяной покров имеет толщину от 40 см до 1 м.

Река Бородава начинается в озере Бородаевском. Она получает питание из болот и содержит много органических кислот, которые придают воде темноватый оттенок и снижают её прозрачность. Сора берёт начало в озере Соровском. К поймам рек Бородавы и Соры приурочены небольшие болота. В понижениях, особенно вблизи болот, грунтовые воды подходят близко к поверхности. Грунтовые воды в районе жёсткие.

Почвы 
Почвообразующие породы — карбонатные валунные суглинки и грубые пески. Почвы подзолистые, дерново-подзолистые, болотно-подзолистые, болотные, дерново-глеевые, пойменные аллювиальные.

Подзолистые почвы распространены на склонах увалов и на хорошо дренированных водоразделах под хвойными лесами с моховым и мохово-кустарничковым покровом. Подзолы относятся к числу бедных, однако, вследствие благоприятного водно-воздушного режима, обладают сравнительно хорошими лесорастительными свойствами.

Дерново-подзолистые почвы встречаются небольшими участками в хорошо дренированных местах под хвойно-лиственными мохово-травянистыми лесами. Дерновые почвы формируются только под травянистой растительностью, в местах неглубокого залегания карбонатных мореных отложений. Болотные и болотно-подзолистые почвы широко распространены, дерново-карбонатные встречаются небольшими участками — под ельниками-кисличниками, редко встречаются дерново-глеевые и пойменные аллювиальные почвы. Дерново-подзолистые и дерново-глеевые почвы заняты пахотными угодьями, местами они сильно завалунены.

В 1980 году были завершены работы по осушению земель восточнее села Вогнема на площади 264 га. Параллельно с мелиорацией был произведён подсев трав, дренаж, одернёвка, проложены дороги.

Растительность 
На территории распространены мелколиственные леса (берёзовые, осиновые, сероольховые), реже еловые, образующие отдельные, местами крупные массивы. Встречаются ягодниковые елово-берёзовые леса с травяным покровом, заболоченные (осоково-хвощевые) ельники. Сосновые леса (зеленомошные или сфагновые) встречаются реже, главным образом в окрестностях болот.

На лугах с избыточным увлажнением представлены мелкие злаки (полевица тонкая, трясунка, мятлик луговой, луговик дернистый) и влаголюбивое разнотравье. Реже встречаются крупные злаки. На переходных болотах растет сосна обыкновенная высотой 10-12 м. Кустарниковый ярус в большинстве случаев отсутствует. В травяно-кустарничковом ярусе большое участие принимают кустарники: багульник болотный, голубика обыкновенная, черника обыкновенная, клюква обыкновенная. Травянистые растения: пушица влагалищная, пушица многоколосковая и др.

Примечания

Ссылки 
 Липовское сельское поселение на сайте администрации Кирилловского района

Муниципальные образования Кирилловского района
Сельские поселения Вологодской области